Perses (titã) —  filho de Crio e Euríbia. Segundo algumas versões, foi o pai de Hécate
 Perses (filho de Hélio) —  filho de Hélio e Perseis. Segundo algumas versões, foi o pai de Hécate
 Perses (filho de Andrômeda e Perseu) —  segundo alguns autores, ancestral dos persas

Desambiguações de mitologia